EHF Champions League 1996-97 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EHF Champions League 1996-97 (mænd)
 EHF Champions League 1996-97 (kvinder)